RTT steht für:
 Radio Télévision Tunisienne
 Realtime Technology, deutscher Softwarehersteller
 Round Trip Time, Paketumlaufzeit eines Datenpakets
 Regression Test Tool, Regressionstestwerkzeug für baumbasierte Repositories

Siehe auch:

RTT